Єллов-Блафф (англ. Yellow-Bluff) — містечко в окрузі Вілкокс, штат Алабама, США.
 Сідар-Блафф (Алабама) (англ. Cedar Bluff) — містечко в окрузі Черокі, штат Алабама, США.
 Барн-Блафф (гора) (англ. Barn Bluff) — гора, розташована в північній частині Національного парку Крейдл-Маунтін-Лейк-Сент-Клер.
 Ґоссес-Блафф (кратер) — структура в Австралії, що вважається залишком метеоритного кратера.
 Моррісон-Блафф (Арканзас) (англ. Morrison Bluff) — містечко, розташоване в окрузі Логан (штат Арканзас, США).
 Де-Валлс-Блафф (Арканзас) (англ. De Valls Bluff) — місто, розташоване в окрузі Прері (штат Арканзас, США).
 Скоттс-Блафф (округ, Небраска), Округ Скоттс-Блафф (англ. Scotts Bluff County) — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Блафф-Сіті (Арканзас), Блафф-Сіті (англ. Bluff City) — містечко, розташоване в окрузі Невада (штат Арканзас, США).
 Кам'яні споруди Блафф-Пойнт, Кам'яні споруди Блафф-Пойнт (англ. The Bluff Point Stoneworks) — доісторичні кам'яні споруди.